Кальета — топоним:
 Кальета (Азорские острова)
 Кальета (район, Азорские острова)
 Кальета (Мадейра)
 Кальета (район, Мадейра)

См. также 
 Кальета-де-Нешкин
 Кальеташ